Albalate de Cinca, municipi aragonès a la província d'Osca
 Albalate de Zorita, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Albalate de las Nogueras, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Albalate del Arzobispo, població a la província de Terol (Aragó)
 Lluís Albalate i Guillamon (Vilanova i la Geltrú, 1916), escriptor català